Gibson bezeichnet:

 Gibson (Familienname), einen Familiennamen; siehe dort zu Namensträgern
 Gibson Mon-Auto Company, ein ehemaliger amerikanischer Motorradhersteller
 Gibson Brothers, eine Musikgruppe
 Gibson Guitar Corporation, einen amerikanischen Gitarrenhersteller
 Gibson Manufacturing Corporation, ein ehemaliger amerikanischer Traktorhersteller
 (2742) Gibson, einen Asteroiden des äußeren Hauptgürtels
 die Gibsonwüste in Australien
 eine Variante des Martini (Cocktail)
 Gibson Refrigator Company, ein amerikanischer Haushaltsgerätehersteller
 Gibson Spur, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Mount Gibson, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Gibson Technology (bis 2014 Zytek Engineering), britisches Unternehmen im Motorsport
 Gibson (Club), ein Club in Frankfurt am Main

Gibson ist der Name folgender Orte in den USA:
 Gibson (Arkansas)
 Gibson (Georgia)
 Gibson (Illinois)
 Gibson (Iowa), im Keokuk County
 Gibson (Louisiana)
 Gibson (Mississippi)
 Gibson (Missouri)
 Gibson (New York)
 Gibson (North Carolina)
 Gibson (Tennessee)
 Gibson (Wisconsin)
 Gibson (Town), Town(ship) im Manitowoc County, Wisconsin

Siehe auch:
 Gibson Bay, diverse Buchten
 Gibson Township
 Port Gibson
 Gipson
 Gibsons